1. B Hrvatsku ligu, drugi rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za muškarce u sezoni 2007./08., u kojem je sudjelovalo 12 klubova, osvojila je momčad "Daruvara".

Ljestvica

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice 
 natjecanja.hos-cvf.eu

Izvori 
 
 ok-split.hr, 1.B Hrvatska odbojkaška liga 2007/2008. - Poredak, wayback arhiva 
  

2007-08